Žalý kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Zadní Žalý, berg, Hradec Králové, 
 Přední Žalý, berg, Hradec Králové, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar